Les Parasites peut désigner :
Les Parasites (The Parasites), roman de Daphne du Maurier, publié en 1949 ;
Les Parasites, film réalisé par Philippe de Chauveron, sorti sur les écrans en 1999 ;
Les Parasites, collectif qui produit des courts-métrages et les distribue gratuitement sur YouTube.